Der Begriff verweist auf

 Chikamatsu Shinjū Monogatari
oder auf
 Die Legende vom Meister der Rollbilder